Алексе́й Семёнович Ледя́ев — латвийский религиозный деятель, основатель и старший пастор харизматической христианской конгрегации «Новое поколение» в городе Рига, автор ряда книг, в том числе книги «Новый мировой порядок».

Биография и учение 
Алексей Ледяев родился 1956 году в многодетной баптистской семье в Алма-Ате, Казахская ССР. В 1980-е годы переехал в Ригу, где присоединился к местной церкви евангельских христиан-баптистов.

Через несколько лет пережил «крещение Святым Духом» (в понимании христиан-пятидесятников). После этого присоединился к организации пятидесятников, которую возглавил после эмиграции в Швецию её пастора Николая Шевчука. Начал постепенно вводить в пятидесятничестве элементы харизматического богослужения (хлопки в ладоши, танцы, громкие молитвы), что вызвало недовольство консервативных пятидесятнических служителей. По решению совета епископов, Ледяев был отстранён от служения и вскоре основал новую церковь с теми, кто присоединился к нему.

Его учение близко к учению «Движения веры», так как в первые годы на него имел большое влияние пастор Ульф Экман (Уппсала, Швеция) и основанная последним церковная община «Слово жизни». Постепенно «Новое поколение» Ледяева дистанцировалось от других харизматических движений и провозгласило индивидуальность богословия, после чего РОСХВЕ официально объявил о разрыве связей и отношений с Ледяевым и основанным им движением. Ассоциированные с «Новым поколением» филиалы исключались из АЦХ «Союз христиан».

В 1998 году, Ледяев написал рок-оперу «Кифа» — повествующий о жизнеописании Иисуса Христа, если бы он жил в наше время. Позже был снят соответствующий телефильм.

Критика

«Новое поколение» как тоталитарная секта 
На протяжении своей деятельности «Новое поколение» неоднократно характеризовалось как тоталитарная секта.

Критика «Нового мирового порядка» 
Некоторые критики утверждают, что идеи Ледяева по созданию «нового порядка», где все отрасли контролировались бы верующими людьми, и другие положения учения Ледяева. Критики указывают, что подобный порядок полностью нарушит законы об отделении церкви от государства, принятые в большинстве европейских государств. Теория Ледяева также подверглась критике со стороны представителей других христианских конфессий. Так, пастор шведской церкви «Слово жизни» Карл-Густав Северин полагает, что идеи Ледяева «опускают „Новое поколение“ до упаднической формы христианства, которая поглощена христианским экстремизмом и абсолютно не принадлежит здравому и сбалансированному христианству»; Северин считает также, что Ледяев пытается увести в своё движение людей из других церквей. Глава церкви пятидесятников России Сергей Ряховский назвал книгу Ледяева «Новый мировой порядок» ересью и указал на недопустимость смешения политики и церкви. Данное учение подверглось критике, в том числе со стороны протестантского евангелиста и пастора Ульфа Экмана.

Отношения с Русской православной церковью 
Большинство представителей Русской православной церкви весьма негативно относятся к Ледяеву и его деятельности. В частности Евгений Ошмарин, заместитель руководителя Миссионерского отдела Пермской епархии РПЦ назвал движение «Новое поколение» «деструктивным культом псевдохристианской харизматической направленности с оккультным уклоном». Ряд священников РПЦ раскритиковали игумена РПЦ Евмения (Перистого), который оценивал Ледяева, как пастора, «достойного подражания», а движение «Новое поколение» характеризовал как «образцовую церковь будущего». Неодобрение вызвала и позиция о. Олега Стеняева, который на совместной пресс-конференции с Ледяевым и Ряховским в 1999 году в Москве заявил: «Я посещал проповеди Алексея, был в кинотеатре, где он выступал… Проповеди Алексея мне представляются более живыми, интересными, они не оторваны от жизни, они не схоластичны совершенно. И это достаточно интересно».

Отношения с Украинской православной церковью Киевского патриархата 
В марте 2007 года отдельные священнослужители УПЦ КП приняли участие в совместных мероприятиях с церковью «Новое поколение», а также предложили Алексею Ледяеву прочитать проповедь в одном из храмов УПЦ КП в Запорожской области. Вскоре лидер УПЦ КП Филарет в своём открытом письме к настоятелю храма, в котором прошла проповедь, заявил, что проповеди лидера церкви опасны для суверенитета Украины, а сама церковь «имеет все признаки тоталитарной секты или тоталитарного культа» и отверг любые предложения совместной работы. В ответ представителями «Нового поколения» было выслано письмо с требованием принесения извинений. Руководство Украинской православной церкви Киевского патриархата заявило, что письмо не получало, а при его получении уполномоченные ими священники только повторят слова патриарха.

В январе 2009 года Ледяев поздравил патриарха Кирилла с избранием на пост предстоятеля Русской православной церкви, пожелав ему «благодати и премудрости».

Критика политики Ледяева в отношении гомосексуализма 
Алексей Ледяев неоднократно обвинял представителей сексуальных меньшинств в манипулировании обществом, утверждая, что их политическая деятельность способствует активизации исламских радикалов, и предлагал ввести уголовное преследование за гомосексуализм. Политика полного неприятия «Новым поколением» гомосексуализма является объектом критики ряда правозащитных организаций, усмотревших в этом пропаганду гомофобии и нетерпимости.

Карикатура на Иисуса Христа и Ледяева 
В январе 2007 года в газете Diena появилась статья с карикатурой на религиозную тематику, посвященная Ледяеву и его проповедям. На карикатуре изображены карлик и монстр. На животе монстра зачеркнуто слово «Ктулху» и написано «Иисус», а рядом стоит карлик и, показывая пальцем на чудовище, кричит: «Привет, я Ледяев. Я руковожу христианской церковью, которая молится Живому Богу!» Около 50-ти сподвижников «Нового поколения» в Киеве провели демонстрацию у стен посольства Латвии на Украине, выражая своё возмущение публикацией карикатуры.

Запреты на въезд 
В 2002 году Ледяев во время прохождения паспортного контроля был задержан в аэропорту Шереметьево-2 (г. Москва) и, по его словам без официальных объяснений, депортирован из Российской Федерации.

Кроме России, Ледяев является персоной нон грата в Армении, Белоруссии и Казахстане.

В общей сложности четыре раза получал официальный запрет на въезд на территорию Украины со стороны Службы безопасности Украины и Комитета по делам религии и национальности, однако эти решения отменялись при содействии местных религиозных деятелей «Нового поколения» обращавшихся к представителям власти, включая мэра Киева Л. М. Черновецкого и президента Украины В. А. Ющенко. В 2010 году сроком на один год ему был запрещён въезд на территорию Украины.

См. также 
 Стражи на стенах
 Скотт Лайвли
 Протестантизм в Латвии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт международного христианского движения «Новое поколение»

Харизматы
Пасторы Латвии
Пасторы по алфавиту
Пятидесятники
Религиозные деятели Латвии
Протестантизм в Латвии
Христианские проповедники
Апатриды